

Geografia

Austria 
 Dimbach – comune nel distretto di Perg (Alta Austria)

Germania 
 Dimbach – comune nel circondario del Palatinato Sudoccidentale (Renania-Palatinato)
 Dimbach – ex comune ora frazione di Bretzfeld, comune nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Dimbach – ex comune ora frazione di Volkach, città nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)